En biologie, un microsatellite est une séquence d'ADN particulière. Elle se caractérise par la répétition d'un motif de dinucléotides ou de trinucléotides.
 En astronautique, un microsatellite est un satellite artificiel de moins de 200 kilogrammes.